VIV steht für:
 Vivendi (EURONEXT:VIV), französischer Medienkonzern
 Viva Aerobus (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft
 Vivigani Airfield (IATA-Code), Flugfeld von Vivigani auf Goodenough-Insel, Milne-Bay-Provinz, Papua-Neuguinea

Viv steht für:
 (2558) Viv, Hauptgürtel-Asteroid

Vīv steht für:
 Viu (Iran), Ort im Khvoresh Rostam District, Khalkhal County, Provinz Ardabil, Iran

Viv. ist das botanische Kürzel für:
 Domenico Viviani (1772–1840), italienischer Botaniker und Naturgeschichtler

viv steht für:
 Iduna (Sprache) (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache auf der Goodenough-Insel, Milne-Bay-Provinz, Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Tom & Viv
 Vivi
 Vivian
 Viviana
 Vivien
 Viiv

Abkürzung